Elkland Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Elkland Township (Michigan)
 Elkland Township (Pennsylvania)